Norrie kan syfta på:

 Norrie, Colorado
 Norrie, Wisconsin